Перилья-де-Кастро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 33,11 км². Население — 202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы